Краљ Вилем II од Холандије (), пуним именом Вилем Фредерик Георг Лодевијк (; 6. децембар 1792, Хаг - 17. март 1849, Тилбург) је био други краљ Холандије, велики војвода Луксембурга и војвода од Лимбурга, од 1840. до смрти. 

Оженио се руском великом кнегињом Аном Павловном, ћерком руског императора Павла I Петровича и Марије Фјодоровне. Владао је 9 година. Син је првог краља Холандије Вилема I.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1792.
Умрли 1849.
Краљеви Холандије
Велике војводе Луксембурга